Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du  au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Tamarine Tanasugarn, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Rachel McQuillan.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2001
Japon
Sport au Japon en 2001
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 2001